Los términos componente conexo o componente conexa pueden referirse a:
 En teoría de grafos, componente conexo de un grafo disconexo;
 En topología, componente conexo''' de un conjunto disconexo.

Véase también 
 Componente fuertemente conexo